Чирип:
 Чирип — полуостров на острове Итуруп
 Чирип — вулкан на острове Итуруп
 Северный Чирип — река на острове Итуруп
 Южный Чирип — река на острове Итуруп